Kobrich ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton Kobrich (1714–1791), deutscher Organist und Komponist
 Maximilian Adam Kobrich (gest. 1730), deutscher Organist